Cels steht für:
 Plural von Cel, Folien in der Animationstechnik
 Jacques Philippe Martin Cels (1740–1806), französischer Botaniker

CELS steht für:
 Certificates in English Language Skills, siehe Cambridge ESOL

Abkürzung